Tunquén ''  puede referirse a varias localizaciones en Chile:

Tunquén: localidad y playa chilena de la Región de Valparaíso.
Tunquén: cerro y quebrada chilena.

Toponimia mapuche de Chile